Джон Чарльз Джу́лиан Ле́ннон (; 8 апреля , Ливерпуль, Великобритания) — британский рок-музыкант, певец, первый сын основателя группы The Beatles Джона Леннона.

Биография 
8 апреля 1963 года у Джона и Синтии Леннон родился сын Джон Чарльз Джулиан Леннон. Он был назван так в честь Джулии, матери Джона. Крёстным отцом Джулиана стал менеджер The Beatles Брайан Эпстайн. Его единокровный брат — Шон Леннон, также музыкант. Маленький Джулиан вдохновил «Битлз» на сочинение песен «Lucy in the Sky with Diamonds» и «Hey Jude».

Уже в школе Джулиан Леннон вместе с приятелем Джастином Клейтоном начал сочинять музыку. Но на британскую рок-сцену Джулиан пришёл несколько иначе, чем его сверстники. Более всего его интересовало творчество ориентированных на современный джаз групп типа Steely Dan и фортепианные миниатюры Кита Джаррета. Поскольку дома он был спокойным и мечтательным, его любимыми рок-композициями были спокойные песни, в том числе лирические баллады «Битлз». О том времени он вспоминает в интервью: «Это было уникальное чувство, когда я слышал этот голос, и мне наконец-то стало ясно, что это поет мой отец».

После окончания школы Джулиан жил в Уэльсе и вместе с Джастином Клейтоном зарабатывал мытьем посуды в бистро. Вечерами они вместе музицировали, много сочиняли. «Я увлекся музыкой очень просто,.— вспоминает Джулиан.— Когда я находился дома, я садился к роялю и начинал играть. Часто рождались маленькие песенки. Кое-что услышали друзья и были в восторге. Это придало мне уверенности, и я решил попробовать свои силы в студии».

Из интервью Джулиана, данного после выхода первого сольного альбома: «Я начал писать песни. Сначала они были слишком сложными и в конце концов ни к чему не вели. Тогда я снова прослушал соло-альбомы отца. Это открыло мне глаза: песни были четко направленны, в них было искреннее чувство, характер… Мой отец всегда казался мне старым мудрецом. Я многому у него научился: ну, хотя бы тем, что только наблюдал то, что он делал и как. Я, конечно, еще не тот, кем был он. Прежде всего это касается его политических взглядов. Для этого я слишком молод. Но я из того же дерева, поверьте мне».
 
9 апреля 2022 года, после начала российского вторжения на Украину, Джулиан Леннон  впервые публично исполнил песню своего отца Imagine. Организаторам благотворительной акции Stand Up For Ukraine, для которой он выступал, удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинским беженцам. «Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас ее текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся реальностью, хотя бы на мгновение... Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — написал сын Джона Леннона в Twitter.

Дискография

Альбомы

Синглы

Другие релизы 
 Dave Clark’s Time: Original Soundtrack (1986)

Фильмы 
Продюсер:
 WhaleDreamers (2008)

Примечания

Ссылки 
 The watercolour painting that inspired Lucy in the Sky with Diamonds
 Julian’s official website
 Julian’s official webstore
 
 Rare 1999 interview with Retro Rewind
 
 
 
 
 

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Великобритании
Ленноны
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители Atlantic Records
Мультиинструменталисты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании
Семья Джона Леннона